Schild steht für:
 das Schild (Zeichen), Informationsträger in Form einer Tafel, Platte oder Plakette
 der Schild (Schutzwaffe), flache, tragbare Schutzwaffe
 Schild (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 der Wappenschild, Element der Heraldik
 Schild (Sternbild)
 der Schild (Geologie), großes, tektonisch stabiles Gebiet innerhalb eines Kontinents
 Schild (Unternehmen), Schweizer Mode-Einzelhandelsunternehmen
 Schild, mehrere Bedeutungen in der Jägersprache, siehe Jägersprache #S
 Schild, Sportorganisation des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten von etwa 1919–1938

Technik:
 Schild, Stützgerät im untertägigen Kohlebergbau, siehe Schildausbau
 Schild, schützende Stahlröhre beim Tunnelbau, siehe Schildvortrieb
 Energieschild, kurz Schild, Energiebarriere, häufig Bestandteil von Science-Fiction

Orte:
 Schild (Naturschutzgebiet), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Schild (Gemeinde Schenkenfelden), Ortschaft von Schenkenfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Schild, Gipfel der Rigi, Schweiz, siehe Rigi #Gipfel

Siehe auch:
 Schild-Verlag (Begriffsklärung)
 Abtswinder Schild (Weinanbaugebiet Franken)
 Nasenschild (Werbetafel über Geschäften)

 Schilder, Schilde (Begriffsklärung)
 Schilt